Erik Edman - um futebolista sueco.
Göran Edman - um vocalista sueco.
Pehr Victor Edman - um bioquímico sueco.

Veja também:

Degradação de Edman

Desambiguações de sobrenomes